Alix (voornaam)
Alix (achternaam)
Alix (gemeente in Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
Alix (Canada), een plaats in Canada
originele titel van Alex (strip), een Franse stripreeks
Alix (animatieserie), Franse animatieserie gebaseerd op bovenstaande stripreeks
May Alix, een Amerikaanse zangeres

Zie ook 
Alex (doorverwijspagina)